Durant ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Durant (1892–?), belgischer Wasserballspieler
 Anton Friedrich Durant (?–vor 1817), auch: A. F. Dürand, deutscher Hotelier und Weinhändler, Koch und Herausgeber eines Kochbuches, siehe Anton Friedrich Durand
 Ariel Durant (1898–1981), US-amerikanische Schriftstellerin
 August Durant (1790–1852), deutscher Theaterschauspieler
 Cole Durant (* 1991), australischer Beachvolleyballspieler
 Daniel Durant (* 1989), US-amerikanischer Film- und Theaterschauspieler
 Dennis Durant (* 1970), deutsch-amerikanischer Sänger und Schauspieler
 Dilhan Durant (* 1996), deutscher Basketballspieler
 Don Durant (1932–2005), US-amerikanischer Schauspieler und Sänger
 Emil von Durant (1799–1873), Rittergutsbesitzer, Landrat und
 Emil von Durant (1839–1894), deutscher Rittergutsbesitzer und Politiker
 Ernestine Durant (1785–1845), deutsche Theaterschauspielerin, siehe Ernestine Engels
 Franz Durant (1927–2015), deutscher Verwaltungsbeamter
 Hans von Durant (1837–1907), Mitglied der Preußischen Herrenhauses.
 Henry Durant (1802–1875), US-amerikanischer Theologe und Hochschullehrer
 Hugh Durant (1877–1916), britischer Sportschütze und Pentathlet
 Isabel Durant (* 1991), australische Schauspielerin und Tänzerin
 Isabelle Durant (* 1954), belgische Politikerin
 Joaquim Durant (* 1991), belgischer Radrennfahrer
 Joe Durant (* 1964), US-amerikanischer Golfspieler
 Kamaria Durant (* 1991), Leichtathletin aus Trinidad und Tobago
 Kevin Durant (* 1988), US-amerikanischer Basketballspieler
 Michael J. Durant (* 1961), US-amerikanischer Hubschrauberpilot
 Sam Durant (* 1961), US-amerikanischer Künstler 
 Scott Durant (* 1988), britischer Ruderer
 Thomas C. Durant (1820–1885), amerikanischer Arzt und Eisenbahnunternehmer
 William Durant (1861–1947), US-amerikanischer Automobil-Pionier
 William James Durant (1885–1981), US-amerikanischer Schriftsteller und Philosoph

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Durant (Florida), im Hillsborough County
 Durant (Iowa), im Cedar County
 Durant (Mississippi), im Holmes County
 Durant (Montana), im Silver Bow County
 Durant (Nebraska), im Polk County
 Durant (New York), im Rockland County
 Durant (North Carolina), im Perquimans County
 Durant (Ohio), im Morgan County
 Durant (Oklahoma), im Bryan County
 Durant (South Carolina), im Clarendon County
 Durant (Texas), im Angelina County
 Durant Estates, im Alachua County, Florida
 Durant Oaks, im Hillsborough County, Florida
 Durant Trails, im Hillsborough County, Florida
 Durant Woods, im Hillsborough County, Florida

Sonstiges:
 Durant Motors, ehemaliger Automobilhersteller in den USA
 Durant (Automarke), eine der Automarken, die von Durant Motors gefertigt wurden.
 Durant-Manöver Verfahren in der Medizin bei Luftembolie

im National Register of Historic Places gelistete Objekte:
 Durant Downtown Historic District, in Durant, Oklahoma, ID-Nr. 07000517
 Durant Hall, in Berkeley, Kalifornien, ID-Nr. 82004640
 Durant House, in St. Charles, Illinois, ID-Nr. 76000714
 Durant-Dort Carriage Company Office, in Flint, Michigan, ID-Nr. 75000943

Siehe auch:
 Durand
 Duran